Кри́стофер Ла́нди Кэ́мпбелл (; 9 сентября 1954 года, Уэстфилд, Нью-Джерси, США), также известный как Крис Кэмпбелл (Chris Campbell) — американский борец вольного стиля, чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.

Спортивная карьера 
 Чемпион мира (1981), серебряный призёр чемпионата мира (1990).
 Обладатель Кубка мира (1981, 1984, 1991), бронзовый призёр Кубка мира (1993).
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года в Барселоне (см. таблицу турнира).
 Серебряный призёр Панамериканских игр (1991).
 Серебряный призёр Панамериканского чемпионата (1991) — зачёт результата на Панамериканских играх 1991.
 Победитель турнира Суперчемпионат мира (1980).
 Серебряный призёр турнира Grand Masters of Olympic Wrestling (1990).
 Победитель Тбилисского международного турнира (1991).
 Чемпион США (1983, 1990, 1991).
 Победитель студенческого NCAA чемпионата США (1976, 1977), серебряный призёр NCAA чемпионата США (1975).

Признание 
 В 1992 году введен в Зал спортивной славы Университета штата Айова.
 В 2005 году введен в Зал национальной славы борьбы США.

Видео 
Олимпийские игры 1992, вольная борьба, до 90 кг, финальная схватка за 3-е место: Кристофер Кэмпбелл (США) —  (Монголия)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 NCAA: Результаты по сезонам

Борцы США
Чемпионы мира по вольной борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса